You're my best friend (single van Don Williams), single van Don Williams uit 1975 (van 1976-78 in Europa)
 You're my best friend (album van Don Williams), album van Don Williams uit 1975
 You're my best friend (Queen), single van de Britse band Queen uit 1976